Golflengtemultiplexing, Engels: Wavelength Division Multiplexing
Wavelength (Tangerine Dream), studioalbum van Tangerine Dream